En Pologne, Sośnica correspond à :

 Sośnica, village dans la voïvodie des Basses-Carpates.
 Sośnica, village dans la voïvodie de Grande-Pologne.
 Sośnica, village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.
 Sośnica, village dans la voïvodie de Silésie.
 Sośnica, village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.